

Topônimos 
 Cábila (Bulgária) — vila situada no sudeste da Bulgária
 Cábila (cidade antiga) — sítio arqueológico no sudoeste da Bulgária
 Cabília — região montanhosa do norte da Argélia

Povos 
 Cabila (povo) — povo berbere da Cabília, Argélia
 Cabila (tribos) — designação genérica para as tribos berberes do norte da África

Outros usos 
 Língua cabila — língua berbere da Cabília

Desambiguações de topônimos